Folgende Flugzeuge von Lockheed tragen den (Bei-)Namen Electra:

Lockheed Modell 10, ein zweimotoriges Ganzmetall-Verkehrsflugzeug
Lockheed Modell 12, ein zweimotoriges Passagierflugzeug
Lockheed 14, ein zweimotoriges Passagierflugzeug
Lockheed L-188 Electra, ein viermotoriges Turboprop-Passagier- oder Transportflugzeug